Анна Кампори (; 22 сентября 1917, Рим, Королевство Италия — 19 января 2018, Рим, Италия) — итальянская актриса.

Биография 
Карьеру актрисы начинала в  небольшом театре отца, выступая в жанре комедии и ревю. В годы Второй  мировой войны ездила по Италии с труппой братьев де Вико. За Пьетро де Вико она была замужем с 1937 года.

Выступала на сцене Театра Верди в Тревизо. Вместе с  Альберто Семприни, Катиной Раньери и Акиле  Тольяни основала свою театральную компанию.

С 1951 года на экране. На её счету свыше 70 ролей в кино и на телевидении. Также Кампори известна как актриса озвучивания.

В 2013 году актриса последний раз появилась на экранах в фильме Даниэле Лукетти «Счастливые годы», получившем ряд престижных призов.

Примечания

Ссылки 
 Una vita da attrice 
  La nonna del Corsaro Nero colpisce ancora. E a 98 anni non sbaglia una battuta 

Актрисы телевидения Италии
Актрисы театра Италии
Столетние долгожительницы Италии